Gnabouyou ist der Familienname folgender Personen:
Guy Gnabouyou (* 1989), französischer Fußballspieler
Marie-Paule Gnabouyou (* 1988), französische Handballspielerin